Sul·la (cognom), cognom romà.
Publi Corneli Rufí Sul·la, besavi de Sul·la (dictador romà), pretor urbà i peregrí el 212 aC.
Publi Corneli Sul·la (pretor), pretor el 186 aC.
Servi Corneli Sul·la (magistrat), magistrat romà
Luci Corneli Sul·la (pare de Sul·la), pare del dictador Sul·la.
Luci Corneli Sul·la, el dictador, conegut generalment només com Sul·la.
Corneli Sul·la (fill de Sul·la), fill del dictador Sul·la 
Faust Corneli Sul·la (qüestor), fill del dictador Sul·la, àugur i qüestor.
Servi Corneli Sul·la (Servius Cornelius Sul·la), germà del dictador Sul·la, però no va jugar cap paper a l'estat.
Publi Corneli Sul·la (cònsol 66 aC), cònsol electe el 66 aC.
Servi Corneli Sul·la (catalinari), participant en la conspiració de Catilina.
Publi Corneli Sul·la, fill de Publi Corneli Sul·la (cònsol 66 aC) 
Luci Corneli Sul·la (cònsol 5 aC), cònsol el 5 aC
Luci Corneli Sul·la Fèlix, cònsol el 33.
Faust Corneli Sul·la (cònsol), cònsol l'any 52.
Corneli Sul·la (governador), governador romà.